Ниже представлен список украинского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта Ан-148.

Список 
Источник: 

Цветовые обозначения в таблице:

 Красный — потерян в результате аварии или катастрофы.
 Оранжевый — порезан.
 Жёлтый — строится/проходит испытания.
 Синий — на хранении.
 Зелёный — летает, эксплуатируется.
 Без цвета — .

Примечания 

Ан-148